Валерий Исаакович Грайфер (20 ноября 1929, Баку — 24 апреля 2020, Москва) — советский и российский нефтяник; заместитель министра нефтяной промышленности СССР (1985—1992); председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ.

Биография

Ранние годы 
Родился 20 ноября 1929 года в Баку в русско-еврейской семье. Отец — Исаак Евелевич Грайфер (1903—1949) был военным строителем. Мать — Александра Яковлевна Сорокина (1907—1978) по образованию инженер-автодорожник. Практически всю жизнь трудилась в автодорожной отрасли, но творческая «закваска», видимо, в ней была всегда. Ведь сначала она окончила в Москве киноинститут, после чего ее отправили на кинофабрику в Баку. Там она снялась в немом фильме «Каштанка» в роли наездницы.

Поскольку отец был военным, были частые переезды: Хабаровск, потом — Свердловск, Армавир, Ярославль. А в 1946 году — Москва. За это время пришлось сменить 10 школ. Каких-то особых предпосылок к тому, чтобы выбрать профессию нефтяника, не было. Можно сказать, что выбор нефтяного института — простая случайность.
Поступал в первый медицинский, подал документы, хотя конкурс там был огромный. Сдал 4 экзамена и прошел на санитарно-гигиенический факультет, но гордость мужская заговорила и забрал документы. Пошел сначала в горный — там набор закончился, и в приемной комиссии посоветовали идти в нефтяной, где был недобор. А год был 1947-й. Мальчишек брали охотно. При поступлении учли экзамены, которые сдал в медицинский. Так и поступил. Жили в послевоенное время трудно, как впрочем, все. В вузе, например, носил перекрашенный в черный цвет китель отца, пока не ввели форму. Но, несмотря на бытовые тяготы, общую разруху, душевный подъем ощущался во всем — ведь страна только что победила страшного врага. К тому же учеба, веселая студенческая жизнь очень увлекла.

Карьера 
В 1952 году окончил Московский нефтяной институт имени И. М. Губкина по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений», после чего работал на предприятиях производственного объединения «Татнефть»: помощник мастера по добыче нефти, инженер по труду и нормированию, заведующий внутрипромысловой перекачкой, мастер по добыче нефти, начальник производственно-технического отдела (1952—1956); начальник отдела добычи нефти и газа — заместитель главного инженера объединения (1956—1957). В 1955 году вступил в КПСС. В 1957—1962 годы работал в управлении нефтяной промышленности Татарского совнархоза (начальник отдела добычи, переработки нефти и газа). В 1962—1964 годы — управляющий трестом «Татнефтегаз», в 1964—1972 — главный инженер — заместитель начальника производственного объединения «Татнефть».

С 1972 года — в Министерстве нефтяной промышленности СССР: начальник планово-экономического управления (в 1976 году окончил Институт народного хозяйства (заочно).);
в 1985—1990 годы — заместитель Министра нефтяной промышленности СССР, одновременно начальник «Главтюменьнефтегаз» — крупнейшего производственного объединения западносибирского нефтегазового комплекса. Под его руководством в Западной Сибири стали добывать 8 млн баррелей в день, что было сопоставимо с дневным объемом нефтедобычи Саудовской Аравии.
1990—1991 — заместитель председателя Научно-технического совета Министерства.
В 1992 году — исполнительный директор по научно-техническому прогрессу и экологии НК «Лукойл». С 1992 по 12 января 2010 года — генеральный директор ОАО «РИТЭК», с 2010 г. — председатель Совета директоров ОАО «РИТЭК». Одновременно с 1996 г. член Совета директоров, с 2000 г. — председатель Совета директоров ОАО «Лукойл».

С 1995 года — профессор Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина, читает лекции по дисциплине «экономика нефтяной и газовой промышленности».

Избирался членом Тюменского обкома КПСС, депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов, членом парткома Главтюменнефтегаза; делегатом XXVII съезда КПСС, XIX Всесоюзной и XXI Тюменской областной партийных конференций.

Семья 
Отец — Исаак Евелевич Грайфер (1903—1949, похоронен в Москве). Мать — Александра Яковлевна Сорокина (1907—1978, похоронена в Москве).

Жена Тамара Ивановна Грайфер (Петрова; 1933—2017, похоронена в Москве).

Дочери:
 Елена (р. 1956, в замужестве Панакова). Внук - Александр Панаков (1982-2001). 

 Наталья (р. 1959, в замужестве Микоян). Внучка - Ксения Микоян (р. 1979). Правнук - Захарий Кочкарев (р. 2014).

Научная деятельность 
В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию. Автор около 100 научных работ, 40 изобретений.

Академик Академии горных наук (с 1995), Международной топливно-энергетической академии (с 1997).

Избранные труды 
Источник — электронные каталоги РНБ
 Грайфер В. И. Подготовка нефти к переработке. — Казань : Таткнигоиздат, 1961. — 35 с. — (Библиотечка нефтяника; [2])
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Закиров И. Г., Макарова В. К., Ручий В. X. Авторское свидетельство № 252530 от 14.10.1966 Отстойник для деэмульсации нефти
 Грайфер В. И., Тронов В. П., Губанов Б. Ф. Вопросы разрушения нефтяных эмульсий. — Казань : Таткнигоиздат, 1967. — 108 с.
 Грайфер В. И. Некоторые особенности эксплуатации нефтяных месторождений в условиях прогрессирующей обводненности продукции скважин. (На примере Ромашкинского месторождения): Автореф. дис. … канд. техн. наук. — М., 1967. — 34 с.
 Тронов В. П., Закиров И. Г., Арзамасцев Ф. Г., Зеленин В. Т., Ручий В. Х., Грайфер В. И. Авторское свидетельство № 252246 от 17.04.1967 Устройство для борьбы с отложениями парафина в трубопроводах
 Тронов В. П., Закиров Н. Г., Грайфер В. И., Мансуров Э. И., Гарифуллин А. Г., Арзамасцев Ф. Г. 016. Авторское свидетельство № 347341 от 14.11.1967 Способ обезвоживания и обессоливания нефти
 Мингареев Р. Ш., Тронов В. П., Арзамасцев Ф. Г., Максутов Р. А., Грайфер В. И., Вахитов Г. Г., Саттаров У. Г., Арутюнов А. И., Байков Н. М. 017. Авторское свидетельство № 299529 от 04.12.1968 Способ обезвоживания и обессоливания нефти
 Вахитов Г. Г., Грайфер В. И., Габдуллин Т. Г., Лукьянов Е. П., Тронов В. П. 018. Авторское свидетельство № 317696 от 07.10.1969 Способ контроля кинетической устойчивости водонефтяных эмульсий
 Вахитов Г. Г., Грайфер В. И., Тронов В. П., Закиров И. Г., Саттаров У. Г., Малясов Ю. Д., Хусаинов Б. Х. Использование промысловых систем сбора для деэмульсации нефти // Нефтепромысловое дело. 1969. № 1. С.49-59. http://www.oil-industry.ru/annotation.php?ID=103607
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Закиров И. Г., Макарова В. К., Орлинская В. П. Динамика разрушения эмульсии в различных узлах технологического оборудования // Вопросы бурения скважин и добычи нефти и экономики. Труды ТатНИИ. Вып. 13. Л.: Недра, 1969. С.136-148.
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Закиров И. Г., Макарова В. К., Орлинская В. И., Доброскок Т. М., Махьянова К. И. Влияние гидродинамического и других факторов на разрушение эмульсии // Вопросы бурения скважин и добычи нефти и экономики. Труды ТатНИИ. Вып. 13. Л.: Недра, 1969. С.148-164.
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Хасанова Г. Л., Петрова Г. А. Перспективная оценка влияния обводненности и опреснения пластовых вод на стойкость эмульсии // Вопросы бурения скважин и добычи нефти и экономики. Труды ТатНИИ. Вып. 13. Л.: Недра, 1969. С.164-169.
 Тронов В. П., Закиров И. Г., Грайфер В. И. и др. Промышленное применение трубной деэмульсации на установке по подготовке нефти // Нефтепромысловое дело. 1969, № 11. С.22-23.
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Саттаров У. Г. Деэмульсация нефти в трубопроводах. — Казань : Таткнигоиздат, 1970. — 152 с. 
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Валиханов А. В. и др. Об использовании трубопроводов и резервуаров головных сооружений в технологическом цикле подготовки нефти // Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. 1970, № 12. С.3-8.
 Тронов В. П., Вахитов Г. Г., Грайфер В. И. и др. Совмещенная технология подготовки нефти на промыслах Татарии // Нефтяное хозяйство. 1970, № 11. С.57-61.
 Разработка нефтяных месторождений Татарии с применением повышенного давления [Текст] / А. В. Валиханов, Г. Г. Вахитов, В. И. Грайфер и др. ; [Под ред. д-ра техн. наук, проф. Г. Г. Вахитова и д-ра геол.-минерал. наук, проф. С. А. Султанова]. — Казань : Таткнигоиздат, 1971. — 223 с.
 Тронов В. П., Вальшин Р. К., Грайфер В. И. Обессоливание нефти в трубопроводах // Нефтепромысловое дело. 1971, № 7. С.33-37.
 Тронов В. П., Грайфер В. И. Совмещение деэмульсации нефти с ее транспортированием // Нефтяник. 1971, № 4. С.12-14.
 Тронов В. П., Грайфер В. И. Совмещение деэмульсации нефти с ее транспортированием // Нефтяник. 1971, № 5. С.9-12.
 Тронов В. П., Грайфер В. И. Совмещение деэмульсации нефти с ее транспортированием // Нефтяник. 1971, № 10. С.10-13.
 Тронов В. П., Грайфер В. И. Обезвоживание и обессоливание нефти па установках с использованием эффектов трубной деэмульсации // Нефтяник. 1971, № 11. С.8-10.
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Макарова В. К., Доброскок Т. М. Разрушение эмульсий в промысловых системах сбора // Бурения скважин, добыча нефти и экономика. Труды ТатНИИ. Вып. 15. Л.: Недра, 1971. С.197-204.
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Орлинская В. П., Закиров И. Г., Малясов Ю. Д. О разрушении эмульсии в коммуникациях обессоливающих установок // Нефтепромысловое дело. 1971. № 2. С.49-53. http://www.oil-industry.ru/annotation.php?ID=104751
 Тронов В. П., Грайфер В. И., Саттаров У. Г. и др. О разрушении эмульсий в магистральных трубопроводах // Нефтепромысловое дело. 1971, № 9. С.27-31.
 Грайфер В. И. Оптимизация добычи нефти глубинными насосами. — Казань : Татар. кн. изд-во, 1973. — 214 с.
 Тронов В. П. , Грайфер В. И. Обезвоживание и обессоливание нефти: Из опыта работы объединения «Татнефть». — Казань : Тат. кн. изд-во, 1974. — 183 с. 
 Грайфер В. И., Галустянц В. А., Виницкий М. М. Методология и практика управления инновационной деятельностью. на примере нефтедобывающей промышленности. — М.: Нефть и газ, 2002. — 348 с. — ISBN 5-7246-0186-9
 Грайфер В. И., Галустянц В. А., Виницкий М. М. Перспективное планирование и методы инновационной деятельности : на примере ОАО «РИТЭК». — М.: Нефть и газ, 2007. — 308 с. — ISBN 5-7246-0403-5
 Грайфер В. И., Галустянц В. А., Виницкий М. М., Шейнбаум В. С. Управление разработкой нефтяных и газовых месторождений. инновационная деятельность учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров 130500 «Нефтегазовое дело». — М.: Недра, 2008. — 299 с. — (Приоритетные национальные проекты . Образование). — ISBN 978-5-8365-0324-6
 Грайфер В. И., Даниленко М. А. Малый и средний бизнес в нефтяной промышленности России. — М. : Джет Пресс К, 2000. — 176 с. — ISBN k5-901423-01-1
 Грайфер В. И., Левин С. М. Совершенствование системы экономического механизма управления в нефтяной промышленности. — М.: ВНИИОЭНГ, 1976. — 55 с. — (Тематические научно-технические обзоры . Серия «Экономика нефтяной промышленности»)
 Грайфер В. И., Левин С. М., Фетисов А. А. Совершенствование хозяйственного механизма в нефтяной промышленности. — М. : ВНИИОЭНГ, 1982. — 36 с. — (Нефтяная промышленность : Обзор. информ. По основным направлениям развития отрасли / ВНИИ орг., упр. и экономики нефтегазовой пром-сти . Серия «Экономика нефтяной промышленности» ; Вып. 3 (8)).
 Грайфер В. И., Шумилов В. А., Каменев В. Н. Организация и технология капитального ремонта скважин. — М. : Недра, 1979. — 187 с.
 Лысенко В. Д., Грайфер В. И. Разработка малопродуктивных нефтяных месторождений. — М. : Недра Недра-бизнес-центр, 2001. — 562 с. — ISBN 5-8365-0074-6
 Лысенко В. Д., Грайфер В. И. Рациональная разработка нефтяных месторождений. — М.: Недра, 2005. — 607 с. — ISBN 5-8365-0177-7

Награды 
 орден «Знак Почёта» (1959)
 Заслуженный деятель науки и техники Татарской АССР (1966)
 орден Трудового Красного Знамени (1966)
 Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР (1967)
 Отличник нефтедобывающей промышленности СССР (1967)
 медаль «За доблестный труд» (1970)
 орден Ленина (1971)
 Ленинская премия (1976)
 Почётный нефтяник (1979)
 медаль «Ветеран труда» (1984)
 медаль «300 лет Российскому флоту» (1996)
 Орден Дружбы (1996)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени (1999)
 премия Правительства РФ в области науки и техники (2001)
 почётный гражданин Ханты-Мансийского АО (2001)
 золотой знак «Горняк России» (2002)
 лауреат Республиканского общественного конкурса «Республика Татарстан. XXI век» (2002)
 премия «Золотой РОСИНГ» (2003)
 орден «За возрождение России. XXI» (2003)
 премия имени Н. К. Байбакова (2004)
 медаль «В память 1000-летия Казани» (2005)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени (2007)
 «Золотой знак заслуги перед РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина» (2009)
 Орден Александра Невского (2014)
 почётные грамоты Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1958), обкома ВЛКСМ Татарской АССР (1971), Миннефтепрома СССР и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности (1989), Президента РФ (2009)
 Заслуженный работник Компании (ОАО «ЛУКОЙЛ»)
 Почётный работник топливно-энергетического комплекса
 почётный гражданин Ямало-Ненецкого АО.

Память 

 В конце 2022 года авиакомпания «ЮТэйр» присвоила имя Валерий Грайфер самолёту Boeing 737-500 с бортовым номером RA-73042 (бывш. VP-BVZ).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Грайфер В. И.
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
Нефтяники России
Нефтяники СССР
Выпускники Российского экономического университета имени Плеханова
Заслуженные деятели науки и техники Татарской АССР
Делегаты XXVII съезда КПСС
Почётные нефтяники СССР
Заслуженные работники нефтяной и газовой промышленности РСФСР
Члены совета директоров «Лукойла»
Почётные граждане Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
Заместители министров СССР